Esteio kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Esteio (ort), Rio Grande do Sul, 
 Esteio (kommun), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar